Сальваторе Киир Маярдит (Сальва Киир Маярдит, Салва Киир Маярдит, Салва Киир; ; род. 13 сентября 1951, Бахр-эль-Газаль, Англо-Египетский Судан) — президент Республики Южный Судан с 9 июля 2011 года (формально в этот день некоторое время между провозглашением независимости и собственной присягой был исполняющим обязанности президента); глава правительства (президент) автономного Южного Судана (в том числе исполняющий обязанности в 2005 году) и вице-президент Судана в 2005—2011 годах, лидер СПЛА (преемник Джона Гаранга c 2005 года). Представитель крупнейшей в Южном Судане народности динка.

Биография 

С 1967 года участвовал в вооружённой борьбе с властями Судана в составе повстанческой армии Анья-Анья. После мирного соглашения с правительством в 1972 году стал офицером армии Судана.

Во время второй гражданской войны, начавшейся в 1983 году, возглавил военное крыло Народной армии освобождения Судана, возглавил совет высшего командования. С 1996 года стал заместителем лидера НАОС Джона Гаранга, и его представителем на переговорах, которые начало вести правительство Судана с повстанцами юга.

Джон Гаранг был согласен на автономию Южного Судана, а Салва Киир добивался полной независимости, поэтому с 2002 года Джон Гаранг пытался отстранить Салву Киира от должности главы военного штаба движения. Отстранить Киира не удалось, так как он пользовался большим авторитетом среди военных. Последняя такая попытка Гаранга, предпринятая в 2004 году, вызвала бунт в повстанческой армии.

Салва Киир возглавил НАОС после гибели Джона Гаранга и его ближайших соратников в авиакатастрофе в августе 2005 года, до провозглашения независимости Южного Судана 9 июля 2011 года был исполняющим обязанности президента Южного Судана, с 9 июля 2011 года является президентом этой страны.

Свой первый официальный зарубежный визит президент Южного Судана совершил 20 декабря 2011 года в Израиль. В ходе визита он встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Шимоном Пересом, министром иностранных дел Авигдором Либерманом, министром обороны Эхудом Бараком. Велись переговоры по вопросам открытия посольства Южного Судана в Израиле, содействия в областях сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Израиль признал независимость Южного Судана и установил с ним дипломатические отношения почти сразу после провозглашения отделения Юга от Хартума 9 июля 2011 года (см. Израильско-южносуданские отношения).

В мае 2021 года Сальваторе Киир распустил парламент.

Правительственные чиновники неоднократно отвергали слухи о том, что президент нездоров. 15 декабря 2022 года во время публичного мероприятия по открытию новой автодороги во время исполнения национального гимна 71-летний глава государства обмочился в штаны. Шестерых журналистов задержали из-за подозрения в распространении снятого видео.

Вооруженный межэтнический конфликт в Южном Судане 

С декабря 2013 года в Южном Судане начался вооруженный межэтнический конфликт между нуэр и динка. 16 декабря 2013 года Салва Киир заявил что в Южном Судане была попытка
государственного переворота, однако она провалилась.

Салва Кииром было сказано:
попытка насильственной смены власти, предпринятая его политическим оппонентом, не удалась, ситуация в стране и её столице — Джубе — находится под полным контролем правительства.

Путчисты разбиты и бежали, войска преследуют их. Я не позволю впредь повторения подобного в нашей юной стране. Я категорически осуждаю противоправные действия

В Джубе было нападение на генеральный штаб вооруженных сил, но оно было отражено. Несколько лидеров путчистов были арестованы, власти Южного Судана официально заявили, что одним из организаторов неудавшегося государственного переворота является Риек Мачар.

В июле 2013 политическая ситуация резко обострилась: президент уволил вице-президента и провёл радикальные изменения в кабинете министров. После этих перестановок в руководстве страны практически не осталось представителей второй по численности народности страны — нуэр. Сам президент Киир и большинство людей из его окружения принадлежит к другой народности — динка, которое является самым многочисленным в стране.

После этих событий по всей стране начали вооружённые конфликты между двумя национальностями. Некоторые города, в частности Бентиу и Бор были захвачены повстанцами. Многие страны эвакуировали своих граждан из Южного Судана.

В 2014 году в Южном Судане 350 тысяч человек стали беженцами которые переселились в другие страны или жили в лагерях беженцев ООН.

В 2014 году 22 февраля был опубликован отчёт ООН, в котором утверждается, что, как правительственные войска, так и повстанцы в Южном Судане несут ответственность за нарушения прав человека и насилие над гражданским населением, в частности, разделённые по этническому принципу противники занимались пытками, насилием и убийствами: лояльные президенту Сальве Кииру войска, принадлежащему к народности динка, убивали этнических нуэров в столице Джубе с первых дней столкновений. При этом вооруженные нуэры расстреливали представителей народа динка в городе Малакаль.

Примечания

Ссылки 

 Сальва Киир Маярдит, президент Южного Судана//Передача радиостанции «Эхо Москвы» 

Вице-президенты Южного Судана
Президенты Южного Судана
Действующие руководители государств
Президенты, вступившие в должность в 2011 году
Вторая гражданская война в Судане